Rubber Soul:
 Rubber Soul — альбом группы The Beatles
 Rubber Soul (группа) — южнокорейская гёрл-группа